Beauvoisin (Drôme) – comune francese
 Beauvoisin (Gard) – comune francese